

Letteratura
Cress – romanzo di Marissa Meyer pubblicato nel 2014

Persone
Curt Cress – batterista e produttore discografico tedesco

Collegamenti esterni